Szakács család, erdélyi magyar család (kismagurai)
 Szakács család, szilágysági magyar család (krasznai)
 Szakács család, erdélyi magyar család (székelyszenterzsébeti)
 Szakács család, magyar nemes család (Zemplén vármegyei)